Лејк Артур има више значења:
 Лејк Артур (Луизијана)
 Лејк Артур (Нови Мексико)